Nová Huť ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Nová Huť, Ortsteil von Dýšina, Okres Plzeň-město
 Nová Huť, Ortsteil von Hrádek u Rokycan, Okres Rokycany
 Nová Huť, Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice
 Nová Huť, Ortsteil von Vojnův Městec, Okres Žďár nad Sázavou
 Nová Huť (Svor), Einschicht in der Gemeinde Svor, Okres Česká Lípa
  Nová Huť, Einschicht in der Gemeinde Chlum u Třeboně, Okres Jindřichův Hradec
 Nová Huť, Wüstung in der Gemeinde Lesná u Tachova, Okres Tachov
 Nová huť (Ostrava), Hüttenkomplex in Ostrava
 Nová Huť pod Nižborem, früherer Name von Nižbor, Gemeinde im Okres Beroun

siehe auch: Nové Hutě